Куштиль (, ) — село в Сербии, в общине Вршац, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 806 жителей (по переписи населения 1991 года — 1082 жителя).

Демография 
В селе Куштиль, по переписи 2002 года проживали 646 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 40,9 лет (39,3 года у мужчин и 42,4 года у женщин). В селе есть 215 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,74.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины